Ниже показаны все медалисты Олимпийских игр по тяжёлой атлетике среди женщин.

Легчайший вес 
 48 кг

Полулёгкий вес 
 53 кг

Лёгкий вес 
 58 кг

Средний вес 
 63 кг

Полутяжёлый вес 
 69 кг

Тяжёлый вес 
 75 кг

Супертяжёлый вес 
 +75 кг

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 

Тяжёлая атлетика